Семён Борисович (Шмуль Бенционович) Гле́йзель (1911—1991) — советский виолончелист и музыкальный педагог. Заслуженный артист Карельской АССР (1968).

Биография 
Закончил Каменец-Подольскую музыкальную школу и Ленинградскую государственную филармонию.

Работал в квартете Ленинградской областной филармонии и симфоническом оркестре Ленинградского радио.

Участник Великой Отечественной войны.

С 1954 года — концертмейстер группы виолончелей симфонического оркестра Карельского радио. В Петрозаводске преподавал на струнно-смычковом отделении детской музыкальной школы и в музыкальном училище имени К. Э. Раутио.

Примечания

Литература 
 Колосёнок Станислав, Моносов Иосиф. Культура Советской Карелии. — Петрозаводск: Карельское книжное издательство, 1967. — 143 с.
 Евреи Карелии / Еврейская религиозная община; [сост. М. Я. Бравый, И. Р. Шегельман, Я. Н. Бравый]. — Петрозаводск: Принт, 2004. — 40 с. (Библиотечка газеты «общинный вестник»; вып. 8)

Персоналии:Каменец-Подольский
Заслуженные артисты Карельской АССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны